Фонтене-ле-Конт ():
 Фонтене-ле-Конт — город во французском департаменте Вандея
 Фонтене-ле-Конт — округ с центром в этом городе
 Фонтене-ле-Конт — кантон во французском департаменте Вандея